Guy-Léon Fylla (1929-2015), un peintre, musicien, et professeur congolais ;
 Nicéphore Fylla de Saint-Eudes (1956-), un homme politique congolais.

Toponyme 

 Fýlla, une petite ville, sur l'île d'Eubée, en Grèce.